PCA kan stå för: 
 
 Principal component analysis, eller på svenska Principalkomponentanalys
 Permanent Court of Arbitration, eller Permanenta skiljedomstolen
 Professional Chess Association, en internationell schackorganisation skapad av Garri Kasparov och Nigel Short, som under en tid under 1990-talet konkurrerade med det internationella världsschackförbundet FIDE
 Polar Cap Absorption, fenomen av rymdväder då radiovågor som passerar jordens polarområden dämpas av där ansamlade joner